Příjmení Westermann nosí více významných osobností:

 Heiko Westermann (* 1983) – německý fotbalista
 Léo Westermann (* 1992) – francouzský profesionální basketbalista
 Liesel Westermannová (* 1964) – západoněmecká diskařka